Джордж Джеймс Каттанах (; , Александрия, Онтарио, Канада — , Ист-Чикаго, США) — канадский игрок в лякросс, чемпион летних Олимпийских игр 1904.

Выиграл несколько титулов в составе клуба «Монреаль Шэмрокс» (), затем играл за «Виннипег Шэмрокс» (). Известно, что в 1903 году он входил в состав команды, выигравшей Трофей Гудзонова залива, Кубок Дрюри и чемпионат Виннипега. На Играх 1904 в Сент-Луисе Каттанах входил в состав первой сборной Канады, состоявшей из игроков «Виннипег Шэмрокс» (хотя к этому времени он уже переехал в Сент-Пол и играл там за местный клуб), играл на позиции пойнта. Его команда выиграла у команды США и сразу же заняла первое место, выиграв золотые медали.

Был хорошим легкоатлетом (пробегал 100 ярдов за 10,5 секунд).

В дальнейшем жил в США. Включён в Зал спортивной славы Манитобы (2004) и Зал славы лакросса Манитобы (2001) как член команды «Виннипег Шэмрокс».

Примечания

Ссылки 
 Джордж Каттанах на sports-reference.com  

Персоналии по алфавиту
Чемпионы летних Олимпийских игр 1904 года
Игроки в лякросс Канады
Игроки в лякросс на летних Олимпийских играх 1904 года
Олимпийские чемпионы от Канады
Олимпийские чемпионы по лякроссу
Игроки «Виннипег Шэмрокс» (лякросс)
Игроки «Монреаль Шэмрокс» (лякросс)
Иммигрировавшие в США из Канады